Генріх Вільгельм Лудольф — філолог, автор першої граматики російської мови (1696).
 Хіоб Лудольф — німецький сходознавець і африканіст, один з основоположників цих дисциплін.